

Lokalizacje

w Wielkiej Brytanii 
 Stratford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Stratford – okręg w dzielnicy Londynu Newham 
 Stratford – duża stacja kolejowa w londyńskiej dzielnicy o tej samej nazwie
 Stratford – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Worcestershire
 Stratford-upon-Avon – miasto w Anglii, w hrabstwie Warwickshire, nad rzeką Avon
 Stratford-on-Avon (dystrykt) – dystrykt hrabstwa Warwickshire (Anglia)
 Okręg wyborczy Stratford-on-Avon – powstał w 1885 r. i wysyłał do brytyjskiej Izby Gmin jednego deputowanego
 Stratford St. Andrew – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stratford St. Mary – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Suffolk
 Stratford Tony – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire

w Stanach Zjednoczonych

Miejscowości 
 Stratford – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kings
 Stratford – miasto w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Stratford – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Stratford – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Stratford – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Stratford – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton
 Stratford – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Garvin
 Stratford – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Brown
 Stratford – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Sherman
 Stratford – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Marathon

Gminy 
 Stratford (ang. Stratford Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Fairfield
 Stratford (ang. Stratford Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Stratford (ang. Stratford Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Fulton

w Kanadzie 
 Stratford w Ontario

w Nowej Zelandii 
 Stratford w Taranaki

w Australii 
 Stratford w Wiktorii

Pozostałe 
 Stratford Hall Plantation – plantacja w hrabstwie Westmoreland, w stanie Wirginia
 Stratford Canning, 1. wicehrabia Stratford de Redcliffe – dyplomata angielski